La Baie désigne :
 La Baie, une ville du Québec, Canada ;
 La Baie, ancien nom de La Baie d'Hudson, chaîne de grands magasins canadiens ;
 La Baie, chanson de Clara Luciani sortie en 2018, tiré de l'album Sainte-Victoire.